The Defender (br: O Defensor - Protegendo O Inimigo) é um filme de ação de 2004 dirigido e estrelado por Dolph Lundgren e Jerry Springer.

Sinopse 
Mohamed Jamar (Geoffrey Burton) é um dos terroristas mais perigosos do planeta. Ela está foragido há meses, mas sua rede internacional de terror continua operando com violência. O Presidente dos Estados Unidos (Jerry Springer) prefere que Jamar permaneça "invisível", pois prendê-lo, entregá-lo às autoridades internacionais, ou mesmo matá-lo significaria transformá-lo imediatamente num mártir venerado por fanáticos, com consequências imprevisíveis para o mundo livre.

Filmes de ação do Reino Unido
Filmes de ação da Alemanha
Filmes do Reino Unido de 2004
Filmes da Alemanha de 2004
Filmes dirigidos por Dolph Lundgren
Filmes em língua inglesa
Filmes em língua alemã
Filmes com estreia na direção